Корбала — название населённых пунктов:

Россия 
 Корбала — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Корбала — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.

См. также 
 Корба